John George peut faire référence à :
 John George (mort en 1690), officier de la Royal Navy ;
 John George (1898–1968), acteur américain d'origine syrienne.